Harry van der Laan (astronoom), een Nederlands astronoom
 Harry van der Laan (saxofonist), een Nederlands musicus
 Harry van der Laan (voetballer), een Nederlands voetballer en voetbalcoach